Сурикова — русская фамилия, женский вариант фамилии Суриков.

Известные носители 
 Сурикова, Алла Ильинична (род. 1940) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, педагог; народная артистка РФ (2000), лауреат Премии Правительства России (2009). Член Союза кинематографистов РФ.
 Сурикова, Вера Спиридоновна (1947—2017) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, заслуженная артистка Российской Федерации (1995).
 Сурикова, Лидия Викторовна (род. 1941) — советский и российский режиссёр-мультипликатор.